Železniční trať Kamienna Góra – Královec (v polském jízdním řádu označena číslem 299) se nachází na území Dolnoslezského vojvodství Polska a z části na území Královéhradeckého kraje v Česku a vede z Kamienne Góry do Královce a dále do Trutnova, resp. do Žacléře.

Historie 
Dne 29. prosince 1869 byla otevřena trať z tehdy pruské Sędzisławi (Ruhbank) přes Kamiennou Góru (Lanshut) do Lubawky (Libau). Následně byl zprovozněn úsek Královec (Königshan) – Lubawka (Libau) a otevřen přechod. Dne 17. srpna 1921 byla dokončena elektrizace až do Lubawky, po druhé světové válce bylo trakční vedení sovětskou armádou částečně demontováno.

Po druhé světové válce připadlo území Slezska Polsku a správa železnice přešla pod Polskie Koleje Państwowe.

Na trati byl 5. července 2008 obnoven sezónní víkendový provoz osobních vlaků mezi Trutnovem a polským městem Jelení Hora.

Navazující tratě 
 Železniční trať Trutnov – Královec – Lubawka/Žacléř
 Železniční trať Sędzisław – Kamienna Góra
 Železniční trať Jelenia Góra – Kamienna Góra

Odkazy

Reference

Související články 
 Historie železniční dopravy v Česku
 Železniční doprava v Česku
 Seznam železničních tratí v Česku

Kamienna Góra – Královec
Železniční tratě v Polsku
Železniční doprava v okrese Trutnov
Dopravní stavby v okrese Trutnov
Královec (okres Trutnov)